Luga poate fi:

 Râul Luga cu izvor lângă Novgorod, Rusia, după 130 de km se varsă Marea Baltică
 Luga (Leningrad), oraș situat pe râul Luga
 Raionul Luga situat la est de St. Petersburg
 Un cartier din Dresda, Germania

Vezi și 
 Lunga